Les élections au Parlement de Catalogne (, ) se tiennent tous les quatre ans, afin d'élire les députés au Parlement de Catalogne. Celui-ci se compose, actuellement, de 135 députés.

Résumé

Voir aussi

Articles connexes 
 Parlement de Catalogne
 Communautés autonomes d'Espagne

Lien externe